Municipio de Steele puede referirse a los siguientes municipios de Estados Unidos:
Municipio de Steele (Arkansas)
Municipio de Steele (condado de Rowan, Carolina del Norte)
Municipio de Steele (condado de Daviess, Indiana)